Wageningen ou Wageningue peut signifier :
 Wageningen, nom néerlandais de Wageningue, une commune des Pays-Bas
 L'Université de Wageningue
 FC Wageningen, un ancien club professionnel néerlandais de football, parfois appelé également Wageningen. 
 Wageningen-Hoog
 Wageningen (Suriname)